El término mercedarias hace referencia al gentilicio o nombre común de varios institutos religiosos de vida consagrada femeninos de la Iglesia católica:

Hermanas mercedarias o  Hermanas de Nuestra Señora de la Merced, fundadas por Elisabeth Bacq en Nancy (Francia), en 1864.
Mercedarias o Religiosas de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, rama femenina de los mercedarios.
Mercedarias misioneras de Bérriz, fundadas por Margarita María López de Maturana en 1930-
Mercedarias de la Caridad o Hermanas de la Caridad de Nuestra Señora de Mercedes, fundadas por Juan Nepomuceno Zegrí en Málaga en 1878.
Mercedarias del Divino Maestro, fundadas por Sofía Bunge en Buenos Aires en 1842.
Mercedarias del Santísimo Sacramento, fundadas por María del Refugio Aguilar Torres en Ciudad de México en 1910.
Monjas mercedarias, rama de vida contemplativa de la Orden de la Merced.
Monjas mercedarias descalzas, rama de vida contemplativa de los mercedarios descalzos.
Religiosas mercedarias o Mercedarias misioneras de Barcelona, fundadas por Lutgarda Mas I Mateu en 1860.
Terceras mercedarias o Terciarias Mercedarias del Niño Jesús, fundadas por José León Torres en Córdoba (Argentina) en 1887.